

Presentación previa 

El español Rubén Ramírez Hidalgo fue el campeón defensor. No pudo defender su título tras caer derrotado en primera ronda por el cabeza de serie nº 5 Facundo Argüello.

El español Pere Riba ganó el título, derrotando al esloveno Blaž Rola en la final, 7–5, 5–7, 6–2.

Cabezas de serie 

 Albert Ramos (Semifinales)
 Martin Kližan (Segunda ronda)
 Andreas Haider-Maurer (Cuartos de final)
 Facundo Bagnis (Primera ronda)

<ol start="5">
  Facundo Argüello ''(Segunda ronda)
  Adrian Ungur ''(Cuartos de final)
  'Pere Riba (Campeón)
<li>  Blaž Rola (FINAL)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Panamá 2014